

Plaats 
Engeland
Downton (Hampshire)
Downton (Herefordshire)
Downton (Shropshire)
Downton (Wiltshire)